EM i håndbold 2014 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EM i håndbold 2014 (mænd)
 EM i håndbold 2014 (kvinder)